Бармен 1905 — международный шахматный фестиваль, проходивший с 15 по 30 августа 1905 года, посвящён 50-летию шахматного общества города Бармен (в 1929 году город был объединён с другими четырьмя в Вупперталь); 2 основных и 3 побочных турнира.

Турнир «А» — 16 участников, в том числе ведущие гроссмейстеры и мастера разных стран; допускались мастера, не менее двух раз бравшие призы в международных турнирах.
 1-2-е место — Г. Мароци и Д. Яновский (по 10½ очков из 15);
 3-е место — Ф. Маршалл — 10.

Турнир «Б» (мастерский) — 18 молодых мастеров.
Итоги:
 1. Л. Форгач — 13 очков из 17;
 2. Р. Свидерский — 12;
 3. В. Кон — 11½;
 4—6. X. Фарни, Ю. Перлис, А. Нейман — по 10½.
О своем провальном выступлении в этом турнире А. И. Нимцович позже написал в книге «Как я стал гроссмейстером».

Побочные турниры:
 «А» — 16 участников, победители — О. Дурас, А. К. Рубинштейн;
 «Б» — проведён в 3 группах (при 9, 9 и 10 участниках), победитель финала «А» — Г. Шорис, «В» — С. Г. Тартаковер; «С» — Е. Секей.
По итогам побочных турниров были проведены матчи Дурас — Рубинштейн (6 ничьих) и Шорис — Тартаковер (2,5 : 1,5). Дурас, Рубинштейн и Шорис стали мастерами.

Турнирные таблицы

Главный турнир

Турнир мастеров

Побочный турнир "А"

Литература

Примечания 

Август 1905 года
1905 год в шахматах
Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Вуппертале